Ramón Solsona puede referirse a varias personas:

Ramón Solsona Cardona (1877-1961), periodista y escritor español;
Ramon Solsona Sancho (1950-), periodista y escritor español.